Presentat-arm! – film muto italiano del 1915 diretto da Gian Orlando Vassallo
 Presentat-arm! – singolo dei Linea 77 del 2015